Carex ovalis est un nom binominal choisi par deux auteurs différents se rapportant à deux espèces de plantes différentes du genre Carex :
 Carex ovalis Gooden., synonyme de Carex leporina L.
 Carex ovalis Willd. ex Kunth, synonyme de Carex scoparia Schkuhr ex Willd.

Référence 
 

ovalis
Synonyme d'espèce de plantes (nom scientifique)